Printz ist der Familienname folgender Personen: 

 David Printz (* 1980), schwedischer Eishockeyspieler 
 Johan Björnsson Printz (1562–1663), Gouverneur der schwedischen Kolonie Neuschweden
 Markus Printz (* 1958), deutscher Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Baden und Professor an der Internationalen Hochschule Liebenzell 
 Wilhelm Printz (1887–1941), deutscher Indologe
 Wolfgang Caspar Printz (1641–1717), deutscher Komponist, Musikschriftsteller und Romanautor

Siehe auch:
 Prinz (Begriffsklärung)